Rainha Beatriz dos Países Baixos
 Beatrix Potter
 Beatrix Loughran
 Beatrix Kiddo
 Beatrix Schuba
 83 Beatrix
 Conus beatrix
 Glauconycteris beatrix

Desambiguação
Desambiguações de topônimos